Slănic ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:

 Slănic (Prahova), Stadt im Kreis Prahova
 Slănic (Argeș), Dorf im Kreis Argeș 
 Slănic-Moldova, Stadt im Kreis Bacău